Raatejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatejärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Raatejärvi (sjö i Kajanaland), 
 Iso Raatejärvi (sjö, lat 63,88, long 29,47), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar